Car může být:
 car – nejvyšší panovnický titul východoevropských říší, carství
 Ruský car
 Bulharský car
 Srbský car

zbraně a technika
 Car-bomba – termonukleární puma
 Car-puška – obří dělo vystavené v moskevském Kremlu
 Car tank – prototyp tanku
 Car kolokol – obrovský zvon vystavený v moskevském Kremlu
 Car (loď) – ruská osobní loď

pseudonym
 Car Osten – jeden z pseudonymů spisovatele Jana Lukeše

jiný význam
 anglicky automobil

Související články 
 Císař (rozcestník)

Externí odkazy